Stazzona ima više značenja:
 Stazzona, Como
 Stazzona, Sondrio